Pela – skrót żeńskiego imienia Pelagia
 Pela – miejscowość w Grecji
 Pela - cienkie nici jedwabne używane do haftu

Zobacz też